

Geografia
Sayad – comune dell'Azerbaigian

Persone
Abdelmalek Sayad – sociologo e filosofo algerino